Bero – woreda dell'Etiopia
 Bero – villaggio dell'India
 Bero – fiume dell'Angola
 Bero – personaggio dell'anime Bem il mostro umano
 Bero – genere di pesci della famiglia Cottidae